Алькасер:

 Алькасер — муниципалитет в Испании.
 Алькасер, Пако (род. 1993) — испанский футболист.